Onomàstica:
 Mició (militar), oficial macedoni.
 Mició d'Atenes, orador i demagog atenenc.